«Карты на стол» («Карты на столе») () — детективный роман английской писательницы Агаты Кристи. Написан и впервые опубликован в 1936 году. В романе «Карты на стол» расследуют сразу четыре персонажа Агаты Кристи: Эркюль Пуаро, Ариадна Оливер, суперинтендант Баттл и полковник Рейс («Человек в коричневом костюме», «Смерть на Ниле», «Сверкающий цианид»).

В другом переводе «Карты на столе».

Сюжет 
Мистер Шайтана очень богатый и одновременно слишком странный человек. Он интересуется убийствами и коллекционирует убийц. Однажды он приглашает к себе в дом восьмерых человек: Эркюля Пуаро, Ариадну Оливер, полковника Рейса, инспектора Баттла, майора Деспарда, доктора Робертса, Энн Мередит и миссис Лорример. Во время ужина он начинает разговор об убийствах и говорит, что большинство убийств так и не раскрыли. Затем он усаживает гостей за бридж. Четверых детективов в одну комнату и четверых остальных в другой. Он садится у камина.

Когда игра заканчивается, гости находят мистера Шайтану заколотым в сердце стилетом. Четверо детективов во главе с Пуаро берутся за расследование. Ясно, что Шайтану убил кто-то из тех четверых.

Интересно, что значительную роль в расследовании, проводимом Пуаро, играет анализ хода игры.

Действующие лица 
Детективы:
 Эркюль Пуаро — бельгийский сыщик.
 Ариадна Оливер — детективная писательница.
 Суперинтендант Баттл — полицейский из Скотланд-Ярда.
 Полковник Рейс — полковник секретной службы.

Подозреваемые:
 Энн Мередит — молодая девушка, бывшая воровка и убийца. Имеет свой «скелет в шкафу». По её вине умирает её хозяйка.
 Мадам Лорример — умная вдова, убившая мужа.
 Майор Деспард — привлекательный майор, влюблён в Роду. В прошлом по несчастному стечению обстоятельств оказался причастен к смерти профессора, руководителя экспедиции. 
 Доктор Робертс — доктор с Харли-стрит. Его врачебная биография оказывается небезупречной.

Другие персонажи:
 Рода Доуз — богатая подруга и соседка Энн по дому.
 Миссис Лаксмор — чей муж умер при подозрительных обстоятельствах.
 Мисс Берджесс — верный секретарь доктора Робертса.

Жертва:
 Мистер Шайтана — коллекционер всех редких вещей, в том числе убийц. Очень богатый и загадочный.

Экранизации 
Роман экранизирован в сериале «Пуаро Агаты Кристи» в 2006 году (в главной роли Дэвид Суше), но с многими изменениями. 
 Суперинтендант Баттл в сериале изменен на инспектора Виллера, а полковник Рейс на полковника Хьюза. 
 У многих персонажей изменена предыстория. Шайтана становится наркоманом и хочет, чтобы его убили. В романе же он просто богатый и эксцентричный мужчина. Кроме того, он оказывается гомосексуалом, имевшим романтические связи с инспектором Виллером.
 Инспектор Виллер оказывается человеком с темным прошлым. После этого он был сфотографирован в компрометирующих позах во время секса с ним. Из-за чего он тоже оказывается подозреваемым в убийстве.
 Радикально изменён мотив убийцы. В романе доктор Робертс убил Шайтану и миссис Лорример из-за денег, тогда как в фильме он убивает только Шайтану, чтобы тот не раскрывал его гомосексуальность и то, что он имел сексуальные связи с мужчинами, в том числе со своими пациентами. В прошлом он имел дело с Миссис Крэддок, которая угрожала раскрыть его тайну. После чего он убил ее и продолжил встречаться с ее мужем.
 Миссис Лорример остаётся жива, а в романе она погибает от снотворного. Она также становится матерью Энн Мередит.
 Энн Мередит не умирает как в романе, вместо нее умирает Рода Деспард. Из-за чего не Рода становится избранницей майора Деспарда, а Энн. У Энн очищено прошлое, она не оказывается жестокой убийцей.

Отсылки к другим произведениям 
 Майор Деспард также появляется в романе «Вилла "Белый Конь"», где Рода (одна из героинь) является его женой и кузиной главного героя.
 Энн Мередит знает Пуаро из дела «Убийства по алфавиту».
 Энн Мередит говорит, что читала роман Ариадны Оливер «Тело в библиотеке». В дальнейшем А. Кристи пишет роман о мисс Марпл с таким названием.
 Пуаро упоминает о своем расследовании в Восточном экспрессе (роман «Убийство в „Восточном экспрессе“»).

Ссылки 
 «Карты на стол» на сайте agatachristie.ru

Романы Агаты Кристи
Романы 1936 года
Суперинтендант Баттл